Francisco de Asís de Borbón y Borbón (bautizado con los nombres Francisco de Asís Luis Fernando) (6 de mayo de 1820 - 15 de noviembre de 1821), fue el hijo primogénito del infante don Francisco de Paula de Borbón y su primera esposa, la princesa Luisa Carlota de Borbón-Dos Sicilias.

Biografía 
Nació en el Palacio Real de Madrid, y su tío paterno, el rey Fernando VII de España creó el título de I duque de Cádiz para su sobrino. No obstante, el pequeño murió prematuramente el 15 de noviembre de 1821 en el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, donde fue enterrado, en el Panteón de Infantes. Se encuentra sepultado en la sexta cámara, en el conocido como mausoleo de párvulos, bajo el siguiente epitafio:FRANCISCVS, CAROLI IV NEPOS El título de duque de Cádiz recayó un año después de su muerte en su hermano, de idéntico nombre, Francisco de Asís de Borbón, futuro rey consorte por su matrimonio con Isabel II de España.

Títulos y órdenes

Títulos 

 Excelentísimo Señor Duque de Cádiz.

Órdenes 

Caballero de la Orden del Toisón de Oro.
20 de mayo de 1820: Caballero gran cruz de la Orden de Carlos III.

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Madrid
Fallecidos en San Lorenzo de El Escorial
Nacidos en 1820
Fallecidos en 1821
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Casa de Borbón en España
Duques de España
Sepultados en el Panteón de los Infantes
Duques de Cádiz

Niños fallecidos